Miejscowości w USA:
 Pickens – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Holmes
 Pickens – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Pickens
 Pickens – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 Pickens (ang. Pickens Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pickens (ang. Pickens County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Pickens (ang. Pickens County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Pickens (ang. Pickens County) – w stanie Karolina Południowa